Arıkan ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname. Der Name bedeutet „reinen Blutes“. Im übertragenen Sinne ist damit die untadelige Abstammung gemeint.

Namensträger

Familienname 
 Erdal Arıkan (* 1958), türkischer Informatiker
 Erkan Arıkan (* 1969), deutscher Journalist
 Hakan Arıkan (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Jale Arıkan (* 1969), türkische Schauspielerin
 Polat Kemboi Arıkan (* 1990), kenianisch-türkischer Langstreckenläufer
 Saffet Arıkan (1888–1947), türkischer Politiker und Diplomat
 Saim Arıkan (1906–??), türkischer Ringer
 Yusuf Onur Arıkan (* 1991), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Fikret Arıcan

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname